Herola ist der Familienname folgender Personen:
 Ilkka Herola (* 1995), finnischer Nordischer Kombinierer
 Matti Herola (* 1993), finnischer Nordischer Kombinierer